National Research Council (deutsch Nationaler Forschungsrat) steht für:

 National Research Council (Vereinigte Staaten) (NRC), private Non-Profit-Organisation und eine Nationale Akademie der Vereinigten Staaten
 National Research Council of Canada (NRCC, frz. Conseil national de recherches Canada), staatliche Behörde Kanadas für wissenschaftliche und industrielle Forschung